Био-Био — топоним.
 Био-Био — река в Чили.
 Био-Био — область в Чили.
 Био-Био — провинция в Чили.
 Альто-Био-Био — нацпарк в Чили.